Eichach ist ein geographischer Name:

 Eichach, verbreiteter Gewannname
 Eichach (Zweiflingen), Dorf der Gemeinde Zweiflingen im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Eichach (Friedberger Bach), rechter Zufluss des Friedberger Bachs (zur Ostrach, zur Donau) vor Ölkofen, Gemeinde Hohentengen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Aichach
 Eichbach